Le terme « hétérodoxe » vient du grec ἕτερος héteros (autre) et δόξα dóxa (opinion). Au sens littéral, il signifie donc « qui pense d'une autre manière (que la manière habituelle, dominante) ».

C'est dans le domaine de la religion, en particulier dans le christianisme, que le mot « hétérodoxe » prend un sens déterminant. Mais lorsque le monde occidental se sécularise, il s'applique à différents domaines de la vie publique.

Christianisme 

La notion d'hétérodoxie, proche de celle d'hérésie, apparaît à chaque crise dogmatique. Le cas se présente tout au long de l'histoire du christianisme. Ces moments critiques conduisent à la pratique de conciles métropolitains puis à la construction du canon biblique.

Christianisme primitif 
  Montanus → montanisme (vers 150)
  Marcion → marcionitisme (vers 150)
  Valentin → valentinisme
  Donat → donatisme (vers 300-500)
  Mélèce → méletisme
 dès le début du , on constate la mutation du sens des conciles : une hétérodoxie devient une hérésie à partir du moment où se dresse une autorité (celle de l'empereur) capable de promouvoir et d'obtenir son éradication
 années 320 Arius → arianisme
  : nestorianisme

Christianisme médiéval 
 entre le  et le  avec les Cathares, puis les Pauvres de Lyon (« Vaudois »),
 dans les courants théologiques minoritaires qui traversent la spiritualité propre à certains ordres monastiques comme les franciscains qui conduisent à des purges,
 au , lors du Grand Schisme entre les Églises d'Orient et d'Occident, celui-ci germant depuis le « brigandage d'Éphèse » et rebondissant avec le rejet du canon 28 du Concile de Chalcédoine qui confiait la primauté au patriarche de Constantinople sur le métropolite romain, pour conduire à la scission à l'occasion de la Querelle du Filioque en 1054.

Christianisme moderne 
 le contexte de la Réforme du  et de l'opposition entre catholicisme et protestantisme où chaque branche définit de nouvelles orthodoxies,
 au tournant des  et  avec la crise moderniste.

Économie 

Le monde s'étant peu à peu sécularisé à partir de la Renaissance, l'économie joue un rôle majeur dans les sociétés modernes, principalement depuis les théories d'Adam Smith. L'idée qu'il existerait a priori une bonne façon de gouverner contribue alors à développer une orthodoxie dans le champ des sciences économiques, ce qui ne tarde pas à provoquer, par compensation, une hétérodoxie.

Bibliographie

Christianisme 
 Pierre de Meuse, Histoire des hérésies, Trajectoire, 2010
 François-André-Adrien Pluquet, Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes, Hachette, 2014

Économie 
 Collectif, À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ?, Les liens qui libèrent, 2015

Voir aussi

Articles connexes

Religion

Économie 
 Orthodoxie et hétérodoxie en économie

Religion
Hérésie